

Nom de famille 

 Alfred Kern (1919-2001), écrivain français
 Anna Kern (1800-1873), aristocrate russe
 Bertrand Kern, homme politique français
 , producteur de film
 Christian Kern (1966-), entrepreneur et homme d'État autrichien
 Christophe Kern (1981,-), coureur cycliste français
 Ermolaï Fiodorovitch Kern (1765-1841), militaire russe
 Ericca Kern (1965-), bodybuilder américain
 Frida Kern (1891-1988), compositrice autrichienne
 , officier américain
 Hal C. Kern (1894-1985), monteur américain
 Jakob Kern (1897-1924), chanoine prémontré autrichien
 Jamie Kern, Miss Washington USA 2000
 Jim Kern (1949-), lanceur de relève de baseball
 Joey Kern (1976-), acteur américain ;
 Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917), linguiste et directeur d'école néerlandais ;
 Johann Konrad Kern (1808-1888), homme d'état suisse
 John W. Kern (1849-1917), homme politique américain
 John Kern, homme politique canadien
 Jerome Kern (1885-1945), compositeur américain
 Julia Kern (1997-), fondeuse américaine
 Julian Kern (1989-), coureur cycliste allemand 
 Katharina Kern (1900-1985), femme politique est-allemande
 Ken Kern, architecte
  (1958-), musicien new age
 Leo McKern (1920-2002), acteur australien
 Olga Kern (née en 1975), pianiste russe
 Otto Kern (1863-1942), linguiste allemand
 Paul Kern (1896-1955), soldat hongrois de la Première Guerre mondiale. ;
 Peter Kern (1949-2015), acteur, scénariste, réalisateur et producteur autrichien
 Philippe Frédéric Kern, juriste français
 Richard Kern (1954-), photographe et réalisateur américain
  (1978-), champion olympique américain de water-polo
 Sylvain Kern (1963-), chef d'entreprise français.
 Gottlieb KERN, mécanicien fondateur de l'entreprise KERN, constructeur de balances de précision dans le sud de l’Allemagne.

Toponyme 

 Kern, un comté américain en Californie.

Hydronyme 
 Kern, une rivière américaine de Californie

Autres 
 Kern, tas de pierres permettant de délimiter une propriété ;
 Kern, conseil des ministres restreint en Belgique ;
 Kern, un groupe de musique bretonne.
 Famille Kern, facteurs d'orgue alsaciens

Voir aussi 
 Kerns, commune suisse.
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien